Clésio Bauque est un footballeur mozambicain né le 11 octobre 1994 évoluant au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière 
 2011-2013 : Ferroviário ()
 2013-jan. 2016 : Benfica Lisbonne (Portugal)
 mars 2014-déc. 2014 : Harrisburg City Islanders () (prêt)
 depuis fév. 2016 : Panetolikós FC ()

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international mozambicain
Joueur du Benfica Lisbonne B
Joueur du Penn FC
Joueur du Panetolikós FC
Joueur de l'Istanbulspor
Joueur du FK Qabala
Joueur du CS Marítimo
Naissance en octobre 1994
Naissance à Maputo